Vanninen (ou Vänninen) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Benjamin Vanninen (1921-1975), fondeur finlandais
 (née en 1983), actrice finlandaise
 (né en 1977), joueur finlandais de football
 (1911-1970), skieur de cross-country finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois